Fernand Laudet (1860-1933), écrivain français ;
 Jean Laudet (né en 1930), céiste français ;
 Patrick Laudet (né en 1960), homme de lettres français.